Classe Kuha (1941), classe di dragamine della marina finlandese del 1941
Classe Kuha (1974), classe di dragamine della marina finlandese del 1974